I dialoghi delle Carmelitane (Dialogues des Carmélites), opera lirica di Francis Poulenc
I dialoghi delle Carmelitane, dramma di Georges Bernanos
I dialoghi delle Carmelitane (Les dialogues des Carmélites) film del 1960 diretto da Raymond Leopold Bruckberger e Philippe Agostini
I dialoghi delle Carmelitane (Dialogues des Carmélites) film TV del 1983 diretto da Pierre Cardinal